Лига нација у одбојци 2022. била је четврто издање ФИВБ одбојкашке Лиге нација за жене, годишњег међународног женског турнира у одбојци. Такмичење је одржано од 31. маја до 17. јула 2022. године, а завршница турнира је одиграна у Анкари у дворани Анкара Арена.

Италија је освојила прву титулу након што је у финалу победила Бразил. Бразил је освојио трећу узастопну сребрну медаљу. Србија је освојила своју прву медаљу на турниру, бронзу, након што је победила домаћина Турску у три сета. Паола Егону из Италије проглашена је за МВП турнира.

Прелиминарна рунда

Табела

|}
Извор: VNL 2022 standings

Завршница

Коначан пласман 

Извор: VNL 2022 final standings

Референце

Спољашње везе 
 Fédération Internationale de Volleyball – official website
 FIVB Volleyball Nations League 2022 – official website

Одбојка у 2022.
2022